El nombre Nausícaa, Nausicaä, Nausica o Nausikaa puede referirse a:

 Nausícaa, un personaje de la literatura y mitología griega.
 Nausicaä del Valle del Viento (manga), un manga del japonés Hayao Miyazaki.
 Nausicaä del Valle del Viento (película), una película anime de 1984, dirigida y producida por Hayao Miyazaki, como una adaptación de su manga del mismo nombre.
 Nausica, obra póstuma de Joan Maragall.
 (192) Nausikaa, un asteroide nombrado como el personaje de la literatura y mitología griega Nausicaa.